Парксозавр () — род динозавров семейства Thescelosauridae или (по устаревшей классификации) гипсилофодонтид инфраотряда орнитопод, обитавших во время маастрихтского века верхнемеловой эпохи на территории современной канадской провинции Альберта. Выделен в отдельный род в 1937 году.

Полного скелета и даже полного черепа данного динозавра на данный момент не обнаружено, однако на основании имеющихся ископаемых остатков учёными сделаны выводы, что это был небольшой (длиной 2,5 метра, весом около 45 кг) двуногий (по способу передвижения) растительноядный динозавр. Это один из немногих описанных, не относящихся к гадрозавридам динозавров-орнитопод, обитавших в конце мелового периода в Северной Америке (около 70 млн лет назад).

Кладограмма на основе матрицы данных Батлера и соавторов (2008 год) в версии Паскаля Годфруа и соавторов 2014 года:

Явные оценки всего размера животного редки; в 2010 году Грегори С. Пол оценил длину в 2,5 метра, а вес в сорок пять килограммов. Уильям Паркс обнаружил, что задняя конечность его T. warreni в целом равна примерно той же длине, что и у Thescelosaurus neglectus (93,0 сантиметра для T. warreni против 95,5 сантиметров для T. neglectus), хотя большеберцовая кость была короче бедренной кости у T. neglectus, в то время как у T. warreni наоборот. Таким образом, животное было бы сравнимо с более известным Thescelosaurus по размерам — около 1 метра в высоту на уровне бедра и 2-2,5 метра в длину, несмотря на некоторые пропорциональные различия. Эти различия, вероятно, делали его более лёгким. Как и Thescelosaurus, он имел тонкие, частично окостеневшие, хрящевые (межреберные) пластины вдоль рёбер. Плечевой пояс был крепким. У парксозавра было как минимум восемнадцать зубов в верхней челюсти и около двадцати в нижней челюсти, количество зубов в предчелюстной кости неизвестно. Более дистальные хвостовые позвонки имеют сильно удлиненные презигапофизы, которые вместе с "корзиной" окостеневших сухожилий, покрывающих хвостовые позвонки, указывают на то, что хвост мог функционировать как динамический стабилизатор во время передвижения.

Примечания 

Thescelosauridae
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1926 году